Die Torneo Internazionale Regione Piemonte 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Biella. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 2. bis 8. Juli 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Biella